Bjurträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bjurträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (30,2 ha)
Bjurträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (37,1 ha)
Bjurträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (10,1 ha)
Bjurträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (35,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn